Katarzyna Janiszewska (født 25. Oktober 1995 i Sztum, Polen) er en kvindelig polsk håndboldspiller, som spiller for Paris 92 og det polske håndboldlandshold.

Referencer 

Håndboldspillere fra Polen